Psammobiidae är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Psammobiidae i överfamiljen Tellinoidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Psammobiidae 20 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Psammobiidae